Il doppio del Nielsen USTA Pro Tennis Championship 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Carsten Ball e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Torneo di Wimbledon 2010.

Ryler DeHeart e Pierre-Ludovic Duclos hanno battuto in finale 7–6(4), 4–6, [10–8] Rik De Voest e Somdev Devvarman.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
 Lester Cook /  David Martin (semifinali)

 Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (campioni) 
 Rik De Voest /  Somdev Devvarman (finale)

Tabellone

Note 

Nielsen Pro Tennis Championship 2010